Cislianesi – abitanti di Bestazzo
Cislianesi – abitanti di Cascina Scanna
Cislianesi – abitanti di Cisliano
Cislianesi – abitanti di San Giacomo (Cisliano)
Cislianesi – abitanti di San Pietro Bestazzo